een lijndienst van een luchtvaartmaatschappij
 bovengronds lopende niet-geïsoleerde leidingen van een elektriciteits-, telegraaf- of telefoonnet.